Die maltesische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Malta, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Die maltesische Mannschaft nahm am Billie Jean King Cup erstmals 1986 teil und erzielte in diesem Jahr ihr bestes Ergebnis mit dem Erreichen der 1. Runde.

Teamchefs (unvollständig) 
 Helen Asciak
 Stephen Caruana

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 1. August 2022)

Siehe auch 
 Maltesische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Malta
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup